Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2000./01. su drugi put zaredom bili nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001-2002., Zagreb, 2001., ISSN 1330-2523

2000-01
j-p